Il singolare del torneo di tennis Republican Girls 2012, facente parte della categoria ITF Women's Circuit, ha avuto come vincitrice Richèl Hogenkamp che ha battuto in finale Çağla Büyükakçay 6-4, 6-3.

Teste di serie 

 Julija Bejhel'zymer (primo turno)
 Çağla Büyükakçay (finale)
 Amra Sadiković (quarti di finale)
 Inés Ferrer Suárez (primo turno)

 Richèl Hogenkamp (Campionessa)
 Valentina Ivachnenko (quarti di finale)
 Ana Vrljić (quarti di finale)
 Alison Van Uytvanck (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Republican Girls 2012